Пологовка:

 Пологовка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Пологовка — посёлок при станции в Арзамасском районе Нижегородской области.